Серге́й Шматова́ленко: